Charles Legentil (1788-1855), commerçant français, père du suivant ;
 Alexandre Legentil (1821-1889), commerçant français ;
 Katia Legentil (1969- ), gymnaste française ;
 Christianne Legentil (1992- ), judokate mauricienne.

Voir aussi 

 Legentil est le patronyme de l'actrice Isabelle Illiers.